Leslie Stratton (skeletonster), Zweeds skeletonster
 Leslie Stratton (voetballer), Brits voetballer